Chmielew est le nom de :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Chmielew, village du powiat de Kozienice
 Chmielew, village du powiat de Mińsk 
 Chmielew, village du powiat de Sokołów 
 Chmielew, village du powiat de Węgrów